Kombinacja kobiet podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 w Salt Lake City została rozegrana 14 lutego. Zawody odbyły się na trasach w Snowbasin. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Chorwatka Janica Kostelić, srebro wywalczyła Austriaczka Renate Götschl, a brąz zdobyła Niemka Martina Ertl.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002